Stadtwache ist die Bezeichnung
 einer Dienststelle der örtlichen Polizei, siehe auch Stadtpolizei,
 von älteren Vorläufern heutiger Ordnungskräfte (Polizei, Feuerwehr) in Städten, siehe Stadtwache (Mittelalter) und Wacht (Stadtbezirk) und Alte Wache
 einer städtischen Ordnungswache
 der ehemaligen Stadtwache (Wismar)